Voici la liste des planètes mineures numérotées de 132001 à 133000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 132001 à 133000

132001-132100

132101-132200

132201-132300

132301-132400

132401-132500

132501-132600

132601-132700

132701-132800

132801-132900

132901-133000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000